Суперкубок Китаю з футболу 2019  — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 лютого 2019 року між чемпіоном Китаю клубом Шанхай СІПГ та володарем кубка Китаю клубом Бейцзін Сінобо Гоань.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на futbol24

2019
Китай
Лютий 2019
2019 у китайському спорті